Трокки:

 Трокки — устаревшее название американской реки Траки.
 Трокки, Александр (1925−1984) — шотландский писатель-битник.

Примечания